Akiko – nome proprio di persona giapponese femminile
Akiko – film diretto nel 1961 da Luigi Filippo D'Amico
Akiko – serie di anime hentai giapponese
9985 Akiko – asteroide della fascia principale
Cratere Akiko – cratere su Venere